Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Sherwood Stewart e Ferdi Taygan 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (finale)

 Fritz Buehning /  Kevin Curren (primo turno)
 Victor Amaya /  Steve Denton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Indoor 1982